Sankt Olofs brödrakonvent var ett kloster i Skänninge grundat 1237.
Tidigare kloster i Sverige